Новое литературное обозрение:
 «Новое литературное обозрение» — российский филологический журнал
 «Новое литературное обозрение» — российское издательство, занимающееся выпуском интеллектуальной литературы